Dieser Artikel listet Filmschauspieler auf, die in Kino- oder Fernsehfilmen bedeutende historische Persönlichkeiten dargestellt haben. Die Liste ist alphabetisch sortiert nach den historischen Persönlichkeiten. Die Darsteller der jeweiligen Persönlichkeit befinden sich dahinter mit Titel und Erscheinungsjahr des jeweiligen Films. Siehe auch Liste von Filmbiografien nach dargestellter Persönlichkeit und Liste von geschichtsbezogenen Filmen und Serien.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z 

Darsteller